

Specie del genere Silene : da Q a Z 

Q
Silene quadridentata  (Murr.) Pers. (1805) (sinonimi = S. quadrifida Auct.; = Lychnis quadridentata   Murray; = Heliosperma quadrifidum   Rchb.; = Heliosperma quadridentatum   Sch. et Th.; = S. pusilla Auct.)  - Silene delle fonti
subsp. machesettii Neumayer
Silene quadridentata  auct. (1805) (sinonimo = S. pusilla)
subsp. pusilla (Waldst. & Kit.) Neumayer (1923) (sinonimo = S. pusilla)
Silene quadrifida (L.) L. (1773)  - Silene quadrifida
Silene quinquevulnera  L. (1753) (sinonimo = S. gallica)

R
Silene ramosa Otth (1824) (sinonimo = S. sedoides)
Silene rectiramea B.L. Robins. (Nord America - Grand Canyon Campion)
Silene reflexa Moench (1794) (sinonimo = S. gallica)
Silene regia Sims  (1815) (Nord America - Royal catchfly)
Silene repens (L.) E.H.L. Krause (1901) (sinonimo = Gypsophila repens)
Silene repens  atrin (1842) (Nord America - Pink campion)
Silene requienii Otth (1824) - Silene di Requien
Silene rigidulav L. (1756) (sinonimo = S. gallica)
Silene roemeri  Friv. (1836) (sinonimi = S. multiflora Ten; = S. staminea Bertol.) - Silene di Roemer
Silene roopiana Kleopov (1936) (sinonimo = S. otites)
Silene rosella Jordan & Fourr. (1866) (sinonimo = S. gallica)
Silene rotundifolia  Nutt. (1913) (Nord America - Round-Leaf Catchfly)
Silene rubella   L. (1753) - Silene rosseggiante
subsp. segetalis (Dufour) Nyman (1878) (sinonimo = S. diversifolia)
subsp. turbinata (Guss.) Chater et Walters 
Silene rubellav Suffren (1802) (sinonimo = S. cretica)
Silene rubens Vest (1821) (sinonimo = S. nutans)
Silene rupestris L. (1753) - Silene rupestre
var. major Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. rupestris)
var. micrantha Reichenb. (1842) (sinonimo = S. rupestris)

S
Silene salzmannii Badaro (1872) (sinonimo = S. badaroi) - Silene di Salzmann
Silene salzmannii Otth (1824) (sinonimo = S. velutina)
Silene saponaria Fries (1842) (sinonimo = Saponaria officinalis)
Silene sargentii S. Watson (1879) (Nord America - Sargent's catchfly)
Silene sassiana Bertol. (1840) (sinonimo = S. fuscata)
Silene saxifraga  L. (1753) (sinonimi = S. petraea W. et K.; = S. fruticulosa Sieb) - Silene sassifraga
subsp. petraea (Waldst. & Kit.) Gusuleac (1953) (sinonimo = S. saxifraga)
var. lanceolata Huter, P. et R.
var. lojaconi Lacaita 
var. petraea Auct. 
var. pungens Cesati (1854) (sinonimo = S. saxifraga)
Silene scabra Bertol. (1840) (sinonimo = S. inaperta)
Silene scaposa B.L. Robins. (Nord America - Blue Mountain Catchfly)
Silene schafta C.C.Gmel. ex Hohen.
Silene sciotica Otth (1824) (sinonimo = S. gallica)
Silene scouleri Hook.  (Nord America - Grand campion)
Silene secundiflora Otth (1824) (sinonimo = S. glauca Lag.)
Silene sedoides Poiret (1789) - Silene con foglie di Sedum
Silene seelyii J. K. Morton & J. W. Thomps. (1933) (Nord America - Seely's-catchfly)
Silene segetalis Dufour (1860) (sinonimo = S. diversifolia)
Silene seguierii (Vill.) E.H.L. Krause (1901) (sinonimo = Dianthus seguierii)
Silene semiglabrata Jordan & Fourr. (1866) (sinonimo = S. gallica)
Silene sericea All. (1785) - Silene sericea
subsp. colorata (Poiret) F.N. Williams (1896) (sinonimo = S. colorata) 
Silene sibirica (L.) Pers. (1805)
Silene sicula Ucria (1793) (sinonimo = S. italica var. pauciflora) - Silene siciliana
Silene silvestris (Schkuhr) Clairv. (1811) (sinonimo = S. dioica)
Silene simplicicorona Mutel (1834) (sinonimo = S. fuscata)
Silene songarica (Schrenk ex Fisch. & C. A. Mey.) Bocquet (1967) (sinonimi = Lychnis brachypetala Hornem.; = Melandrium brachypetalum (Hornem.) Fenzl; = Melandrium songaricum Schrenk ex Fisch. & C. A. Mey.)
Silene sorensenis (Boivin) Bocquet (Nord America - Sorensen's Catchfly)
Silene spaldingii S. Watson (1875) (Nord America - Spalding's campion)
Silene spathulifolia Jordan (1848) (sinonimo = S. nutans subsp. insubrica)
Silene spinescens Sm. (1809)
Silene stellata Lapeyr. (1813) (sinonimo = S. ciliata) - Silene stellata
Silene stellata W. T. Aiton (1811) (Nrd America – Widowsfrill)
Silene stenophylla Dufour (1860) (sinonimo = S. inaperta)
Silene stenophylla Planellas (1852) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
Silene stojanovii Panov (1973) (sinonimo = S. saxifraga)
Silene stricta L. (1756)
Silene subciliata B. L. Rob. (1894) (Nord America – Prairie fire-pink)
Silene subconica Friv. (1835)
Silene subincana Gandoger (1880)
Silene suboccultata Jordan & Fourr. (1866) (sinonimo = S. gallica)
Silene subsimplex Gandoger (1880) (sinonimo = S. conica)
Silene subvinosa Delile (1838) (sinonimo= S. nicaeensis)
Silene succulenta Forsskal (1775) - Silene di Corsica
subsp. corsica
var. corsica (DC.) Rohrb. (1868) (sinonimo = S. succulenta subsp. corsica)
Silene suecica (G. Lodd.) Greuter & Burdet (1982) (sinonimi = Lychnis alpina L.; = Lychnis suecica G. Lodd.; = Viscaria alpina (L.) G. Don) - Silene di Svezia o Viscaria alpina
Silene suksdorfii B. Robinson (Nord America - Suksdorf's silene)
Silene superba  (L.) E.H.L. Krause (1901) (sinonimo =  Dianthus superbus)
Silene sylvestris Gaterau (1789) (sinonimo = S. gallica)
Silene sylvestris (Wulfen) E.H.L. Krause (1901) (sinonimo = Dianthus sylvestris)

T
Silene tachtensis Franch. (1883)   (sinonimo =  S. longicalycina Kom.)
Silene taimyrensis (Tolm.) Bocquet (Nord America - Taimyr Catchfly)
Silene taygetea Halácsy (sinonimo = S. saxifraga)
Silene tayloriae (B.L. Robins.) Hultén (Nord America - Peel River Catchfly)
Silene tempskyana Freyn & Sint. (1897) (sinonimo = S. subconica)
Silene tenoreana Colla (1833) (sinonimo = S. vulgaris subsp. angustifolia)
Silene tenuiflora Guss. (1826) (sinonimo = S. cretica)
Silene thirkeana C. Koch (1847) (sinonimo = S. dichotoma)
Silene thorei Dufour (1825) (sinonimo = S. vulgaris subsp. thorei)
Silene thurberi S. Wats. (1850) (Nord America - Woolly Catchfly)
Silene transtagana Coutinho (1921) (sinonimo = S. gallica)
Silene trichocalycina (Boiss.) Bornm. (1936) (sinonimo = S. otites)
Silene trichostricta Gandoger (1880) (sinonimo = S. conica)
Silene trinervia Seb. et Mauri - Silene a 3 nervi
Silene trinervis Soland. in Russell (1794) (sinonimo = S. dichotoma)
Silene tyrrhenia Jeanmonod & Bocquet (1983) (sinonimo = S. badaroi)

U
Silene undulaefolia Sweet (1839) (sinonimo = S. fuscata)
Silene undulatifolia Moris (1827) (sinonimo = S. fuscata)
Silene uniflora Roth  (1794) (sinonimo=  S. maritima With.)
subsp. cratericola (Franco) Franco (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
subsp. glareosa (Jordan) Chater & S.M. Walters (1990) (sinonimo = S. vulgaris subsp. glareosa)
subsp. prostrata (Gaudin) Chater & S.M. Walters (1990) (sinonimo = S. vulgaris subsp. prostrata)
subsp. thorei (Dufour) J. Jalas in Greuter & Raus (1984) (sinonimo = S. vulgaris subsp. thorei)
var. montana (Arrondeau) Kerguélen (1986) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)   
Silene uralensis (Rupr.) Bocquet (1967) (Nord America - Nodding campion)

V
Silene vaga  Nitsch & Gleinser
Silene vallesia L. (1759) - Silene del Vallese
subsp. graminea (Reichenb.) Nyman (1878)
var. graminea (Reichenb.) Gren. & Godron (1847) (sinonimo = S. vallesia subsp. graminea)
Silene vallesiaca Link (1829) (sinonimo = S. nicaeensis)
Silene velcevii Jordanov & Panov (sinonimo = S. saxifraga)
Silene velutina Pourret ex Loisel. (1809) (sinonimo = S. mollissima (L.) Pers.) - Silene vellutata
Silene velutinoides Pomel - Silene
Silene venosa Ascherson (1864) (sinonimi = Behen vulgaris Moench; = Cucubalus latifolius Mill.; = Cucubalus venosus Gilib.; = S. cucubalus Wibel; = S. latifolia (Mill.) Rendle & Britten; = S. vulgaris)
subsp. vulgaris (Moench) Graebner in Ascherson & Graebner (1913) (sinonimo = S. vulgaris) 
Silene verecunda S. Watson (Nord America - Delores' Campion)
Silene veselskyi (Janka) Beg.  (sinonimi = Heliosperma veselskyi  Janka; = Heliosperma glutinosum  (Zois) Rchb.; = Heliosperma eriophorum  Juratzka) - Silene di Veselsky
Silene vesicaria Boreau (1857) (sinonimo = S. vulgaris)
Silene vespertina Retz. (1783) (sinonimo = S. bellidifolia)
Silene villipensa G. Kunze (1846) (sinonimo = S. inaperta)
Silene villosa Moench (1794) (sinonimo = S. nicaeensis)
Silene virginica L. (1753) (Nord America - Fire pink)
Silene viridella Link (1831) (sinonimo = S. nutans subsp. livida)
Silene viridiflora L. (1762) - Silene a fiori verdastri
Silene viscaria (L.) Borckh. (1793)
Silene viscaria (L.) Jess. (1879) (sinonimi = Lychnis viscaria L.; = Viscaria viscosa (Scop.) Asch.)
Silene viscida Moench (1794) (sinonimo = S. noctiflora)
Silene viscidula Franch. (1886)
Silene viscosa (L.) Pers. (1805) (sinonimi = Melandrium viscosum (L.) C.Kelak.; = Elisanthe viscosa (L.) Rupr.) - Silene viscosa
Silene viscosissima Ten. (1811) (sinonimo = S. nicaeensis)
Silene vulgaris (Moench) Garcke (1869) - Silene rigonfia
sinonimi di S. vulgaris :
 Behen vulgaris Moench (sinonimo = S. vulgaris subsp. vulgaris)
 Cucubalus behen (L.) (sinonimo = S. vulgaris subsp. vulgaris)
 Silene alpina (Lam.) Thomas (1837) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima; = S. vulgaris subsp. prostrata)
 Silene alpina Auct. (sinonimi = S. vulgaris subsp. glareosa)
 Silene amoena Hudson (1762) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
 Silene angustifolia Guss. (1827) (sinonimo = S. vulgaris subsp. angustifolia)
subsp. prostrata (Gaudin) Briq. (1910) (sinonimo = S. vulgaris subsp. prostrata)
var. litorea Negodi (sinonimo = S. vulgaris subsp. angustifolia)
 Silene angustissima Boreau (1857) (sinonimo = S. vulgaris subsp. angustifolia)
 Silene bastardii Boreau ex J. Lloyd (1877) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
 Silene boraeana (Rouy & Foucaud) A.W. Hill (1926) (sinonimo = S. vulgaris subsp. vulgaris)
 Silene bosniaca Beck (sinonimo = S. vulgaris subsp. antelopum)
 Silene breviflora (Rouy) A.W. Hill (1926) (sinonimo = S. vulgaris subsp. vulgaris)
 Silene capsiriensis Jeanb. & Timb.-Lagr. (1886) (sinonimo = S. vulgaris)
 Silene commutata Guss. (1827) (sinonimo = S. vulgaris subsp. commutata)
 Silene crispata Steven (1856) (sinonimo = S. vulgaris subsp. vulgaris) 
 Silene cucubalus Wibel (1799) (sinonimo = S. vulgaris subsp. vulgaris)
subsp. alpina (Lam.) Dostál (1948) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima) 
subsp. angustifolia (Hayek) Rechinger fil. (1943) (sinonimo = S. vulgaris subsp. angustifolia)
subsp. commutata (Guss.) Rechinger fil. (1943) (sinonimo = S. vulgaris subsp. commutata)
subsp. humilis (R. Schubert) Rothm. (1963) (sinonimo = S. vulgaris subsp. humilis)
subsp. marginata (Kit.) Rechinger fil. (1943) (sinonimo = S. vulgaris subsp. prostrata)
subsp. prostrata (Guss.) Becherer (1934) (sinonimo = S. vulgaris subsp. prostrata)
subsp. thorei (Dufour) Rouy & Foucaud (189) (sinonimo = S. vulgaris subsp. thorei)
var. alpina Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. vulgaris subsp. prostrata)
var. ambigua Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. vulgaris subsp. prostrata)
var. angustifolia Fiori (sinonimo = S. vulgaris subsp. angustifolia)
var. bastardii (Boreau ex J. Lloyd) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
var. boraeana Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. vulgaris subsp. vulgaris)
var. brachiata (Jordan ex Boreau) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. vulgaris subsp. vulgaris)
var. breviflora (Rouy) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. vulgaris subsp. vulgaris)
var. glareosa (Jordan) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. vulgaris subsp. glareosa)
var. latifolia Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. vulgaris subsp. vulgaris)
var. marginata (Schultes) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. vulgaris subsp. prostrata)
var. maritima (With.) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima
var. oleracea Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. vulgaris subsp. vulgaris)
var. petraea (Fries) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
var. pubescens DC. in Lam. & DC. (1805) (sinonimo = S. vulgaris var. angustifolia)
var. tenella Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. vulgaris subsp. thorei)
var. vesicaria Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. vulgaris subsp. vulgaris)
 Silene gobantesiana Gandoger  (sinonimo = S. vulgaris subsp. commutata)
 Silene inflata Sm. (1800) (sinonimo = S. vulgaris subsp. vulgaris)
subsp. alpina (Lam.) Killias (1888) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
subsp. maritima (With.) Bonnier & Layens (1894) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
subsp. puberula (Jordan ex Boreau) Berher (1887) (sinonimo = S. vulgaris subsp. vulgaris)
subsp. thorei (Dufour) Bonnier & Layens (1894) (sinonimo =  S. vulgaris subsp. thorei)
subsp. vesicaria (Boreau) Berher (1887) (sinonimo = S. vulgaris subsp. vulgaris) 
subsp. vulgaris P. Fourn. (1936) (sinonimo = S. vulgaris subsp. vulgaris)
var. breviflora (Rouy) P. Fourn. (1936) (sinonimo =  S. vulgaris subsp. vulgaris)
var. aetnensis Strobl (sinonimo =  S. vulgaris subsp. aetnensis)
var. angustifolia Posphical (sinonimo =  S. vulgaris subsp. angustifolia)
var. prostrata  Gaudin (1828) (sinonimo =  S. vulgaris subsp. prostrata)
var. pubescens DC. in Lam. & DC. (1805) (sinonimo = S. vulgaris subsp. vulgaris)
 Silene latifolia (Miller) Britten & Rendle (1907) (sinonimo = S. vulgaris subsp. vulgaris)
 Silene marginata (Schultes) Kit. (1863) (sinonimo = S. vulgaris subsp. prostrata)
 Silene maritima With. (1796) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
subsp. alpina (Lam.) Nyman (1878) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
subsp. islandica Á. & D. Löve (1956) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
 Silene montana Godeau (1985) (sinonimo = S. vulgaris)
 Silene oenantha Arvet-Touvet (1871) (sinonimo = S. vulgaris)
 Silene oleracea Ficinus (1821) (sinonimo = S. vulgaris subsp. vulgaris)
 Silene puberula Jordan ex Boreau (1857) (sinonimo = S. vulgaris subsp. vulgaris)
 Silene stenophylla Planellas (1852) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
 Silene tenoreana Colla (1833) (sinonimo = S. vulgaris subsp. angustifolia)
 Silene thorei Dufour (1825) (sinonimo = S. vulgaris subsp. thorei)
 Silene uniflora Roth (1794) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
subsp. cratericola (Franco) Franco  (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
subsp. glareosa (Jordan) Chater & S.M. Walters (1990) (sinonimo = S. vulgaris subsp. glareosa)
subsp. prostrata (Gaudin) Chater & S.M. Walters (1990) (sinonimo = S. vulgaris subsp. prostrata)
subsp. thorei (Dufour) J. Jalas  (1984) (sinonimo =  S. vulgaris subsp. thorei)
var. montana (Arrondeau) Kerguélen (1986) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
var. uniflora (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
 Silene venosa Ascherson (1866) (sinonimo = S. vulgaris subsp. vulgaris)
subsp. vulgaris (Moench) Graebner (1913) (sinonimo = S. vulgaris subsp. vulgaris)
 Silene vesicaria Boreau (1857) (sinonimo = S. vulgaris subsp. vulgaris)
 Silene wallichiana Klotszch (1862) (sinonimo =  S. vulgaris subsp. vulgaris)
 Silene willdenowii Sweet (1830) (sinonimi = S. vulgaris subsp. prostrata; = S. vulgaris subsp. glareosa)
subsp. marginata (Hayek) O. Schwarz (1949) (sinonimo = S. vulgaris subsp. prostrata)
subsp. prostrata (Gaudin) O. Schwarz (1949) (sinonimo = S. vulgaris subsp. prostrata)
varietà di S. vulgaris :
subsp. alpina (Lam.) Schinz & R. Keller (1909) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
subsp. aetnensis (Strobl) Pign. 
subsp. angustifolia (Miller) Hayek (1924) 
subsp. antelopum (Vest) Hayek 
subsp. bastardii (Boreau ex J.Lloyd)
subsp. commutata (Guss.) Hayek (1924)
subsp. cratericola Franco (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
subsp. glareosa (Jordan) Marsden-Jones & Turrill (1957) 
subsp. humilis (R. Schubert) Rauschert (1966)
subsp. macrocarpa Turrill (1956)
subsp. marginata (Kit.) Hayek (1924) (sinonimo = S. vulgaris subsp. prostrata)
subsp. maritima (With.) Á. & D. Löve (1961)
var. maritima
var. montana (Arrondeau)
subsp. prostrata (Gaudin) Schinz & Thell. 
subsp. thorei (Dufour) Chater & S.M. Walters (1964)
subsp. vulgaris (Moench) Garcke  
var. latifolia
var. macrocarpa (Turrill) Coode & Cullen (1967) (sinonimo = S. vulgaris subsp. macrocarpa)
var. montana (Arrondeau) Kerguélen (1994)
var. humilis R. Schubert (1954) (sinonimo = S. vulgaris subsp. humilis)

W
Silene wahlbergella Chowdhuri
Silene wallichiana Klotszch (1862) (sinonimo = S. vulgaris)
Silene willdenowii Sweet  (1830) (sinonimo == S. vulgaris subsp. prostrata)
subsp. marginata (Hayek) O. Schwarz (1949) (sinonimo =  S. vulgaris subsp. prostrata)
subsp. prostrata (Gaudin) O. Schwarz (1949) (sinonimo =  S. vulgaris subsp. prostrata) 
Silene wrightii Gray (1853) (Nord America - Wright's Catchfly)

X
Silene xeranthema Viviani (1824) (sinonimo = S. requienii)

Z
Silene zawadskii Herbich. (1962)

Caryophyllaceae